La famille Séchan est originaire du Gers. Certains de ses membres se sont illustrés au  dans l'écriture, le cinéma, ou la musique.

Filiation 
Joseph Séchan, né en 1844 à Cazaux-d'Anglès (Gers) et mort en 1888 à Auch (Gers), capitaine d'infanterie, fut père de :
 Louis Séchan (1882-1968), helléniste, professeur à la Sorbonne, père de :
 Edmond Séchan (1919-2002), directeur de la photographie et réalisateur de cinéma
 Olivier Séchan (1911-2006), traducteur d'allemand et écrivain, père de :
 Thierry Séchan (1949-2019), journaliste, écrivain, et parolier
Nelly Séchan (1947-2021)
 David Séchan (1952- ), éditeur musical
Renaud Séchan (1952- ), dit Renaud, chanteur, auteur, compositeur, interprète et acteur, père de :
 Lolita Séchan (1980- ), écrivaine.
Malone Séchan (2006- )
Sophie Séchan (1956- )

Famille française
Famille de Gascogne